Mayfield kan verwijzen naar :
Mayfield (Engeland); een plaats in Sussex
Mayfield (Schotland); een plaats in Midlothian
Mayfield (Kansas); een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Mayfield (Kentucky); een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Mayfield (New York); een plaats in de Amerikaanse staat New York
Mayfield (Ohio); een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Mayfield (Pennsylvania); een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Mayfield (Utah); een plaats in de Amerikaanse staat Utah